Paraburkholderia — рід протеобактерій родини Burkholderiaceae. Це грам негативні, рухливі бактерії з ледь зігнутими паличкоподібними клітинами. Paraburkholderia є ендофітами ялини канадської, ялини Енґельмана і сосни скрученої, виконуючи функцію фіксації азоту, що сприяє росту рослин.

Види 
Paraburkholderia включає такі види:

Paraburkholderia acidipaludis
Paraburkholderia aromaticivorans
Paraburkholderia aspalathi
Paraburkholderia azotifigens
Paraburkholderia bannensis
Paraburkholderia bryophila
Paraburkholderia caballeronis
Paraburkholderia caffeinilytica
Paraburkholderia caledonica
Paraburkholderia caribensis
Paraburkholderia caryophylli
Paraburkholderia denitrificans
Paraburkholderia diazotrophica
Paraburkholderia dilworthii
Paraburkholderia dipogonis
Paraburkholderia eburnea 
Paraburkholderia endofungorum
Paraburkholderia ferrariae
Paraburkholderia fungorum
Paraburkholderia ginsengisoli
Paraburkholderia ginsengiterrae
Paraburkholderia graminis
Paraburkholderia heleia
Paraburkholderia hiiakae
Paraburkholderia hospita
Paraburkholderia humisilvae
Paraburkholderia jirisanensis
Paraburkholderia kirstenboschensis
Paraburkholderia insulsa
Paraburkholderia kururiensis
Paraburkholderia megapolitana
Paraburkholderia metalliresistens
Paraburkholderia metrosideri
Paraburkholderia mimosarum
Paraburkholderia monticola
Paraburkholderia nodosa
Paraburkholderia oxyphila
Paraburkholderia pallidirosea
Paraburkholderia paradisi
Paraburkholderia peleae
Paraburkholderia phenazinium
Paraburkholderia phenoliruptrix
Paraburkholderia phymatum
Paraburkholderia phytofirmans
Paraburkholderia piptadeniae
Paraburkholderia rhizosphaerae
Paraburkholderia rhizoxinica
Paraburkholderia rhynchosiae
Paraburkholderia ribeironis
Paraburkholderia sabiae
Paraburkholderia sacchari
Paraburkholderia sartisoli
Paraburkholderia sediminicola
Paraburkholderia silvatlantica
Paraburkholderia soli
Paraburkholderia solisilvae
Paraburkholderia sprentiae
Paraburkholderia steynii
Paraburkholderia strydomiana
Paraburkholderia susongensis
Paraburkholderia symbiotica
Paraburkholderia terrae
Paraburkholderia terricola
Paraburkholderia tropica
Paraburkholderia tuberum
Paraburkholderia unamae
Paraburkholderia xenovorans

Примітки 

Betaproteobacteria
Роди бактерій